Denys Molčanov e Oleksandr Nedovjesov erano i detentori del titolo e lo hanno difeso superando in finale Robert Galloway e Alex Lawson con il punteggio di 6–4, 7–62.
È la seconda edizione del torneo nel 2021.

Teste di serie 

  Purav Raja /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)
  Harri Heliövaara /  Zdeněk Kolář (quarti di finale)

 Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (campioni)
 Robert Galloway /  Alex Lawson (finale)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Ergi Kırkın (primo turno)

 Yankı Erel /  Marsel İlhan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antalya Challenger II 2021